Ипик-Адад:

 Ипик-Адад I — царь Эшнунны, правил во второй половине XX века до н. э.
 Ипик-Адад II — царь Эшнунны, правил во второй половине XX века до н. э.